Lehtola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1938-2019), avocate finlandaise
Minna Lehtola (née en 1967), escrimeuse finlandaise
, historien et académicien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois